Con il nome di Giovanni Teutonico sono conosciute diverse figure medievali di origine verosimilmente tedesca:

 Giovanni di Wildeshausen detto Teutonico (circa 1180 1252), superiore generale domenicano
 Giovanni Teutonico (circa 1200-1258), giureconsulto, studioso di diritto canonico
 Giovanni Teutonico (XV secolo), scultore e intagliatore attivo in Italia
 Giovanni Teutonico (XV secolo), organaro operante a Firenze
 Giovanni Teutonico (XV secolo), fonditore di campane operante nel Lazio